Эдуард Фёдорович Лунёв (род. 1935) — киргизский советский строитель, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1935 году в селе Ново-Троицком Сокулукского района. Русский. Образование высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт. Член КПСС с 1968 года.

Трудовую деятельность начал в 1958 году, после окончания института. Работал мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером строительно-монтажного управления «Фрунзегорстрой». С 1966 года — директор Фрунзенского домостроительного комбината.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Фрунзенского — Свердловского избирательного округа № 323 Киргизской ССР, секретарь Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Национальностей.

Примечания

Источники 
 , с. 267.
 55 лет

Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Секретари Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Национальностей